Hækkerup är ett danskt efternamn, som burits av en rad socialdemokratiska politiker:
 Grete Hækkerup, folketingsmedlem 1964-66 samt 1970-81.
 Hans Hækkerup, försvarsminister 1993-2000.
 Hans Erling Hækkerup, justitie- och senare inrikesminister 1953-68.
 Hans Kristen Hækkerup, folketingsmedlem 1920-29.
 Karen Hækkerup, folketingsmedlem från 2005, integrations- och socialminister 2011.
 Klaus Hækkerup, borgmästare i Fredensborg-Humlebæk 1978-88, folketingsmedlem 1988-2011.
 Lise Hækkerup, folketingsmedlem 1990-94, 1998-2001 samt ett par månader 2004-05.
 Nick Hækkerup, borgmästare i Hillerød 2000-07, folketingsmedlem från 2007, försvarsminister 2011.
 Ole Hækkerup, folketingsmedlem 1998-2001 och från 2007.
 Per Hækkerup, utrikesminister, ekonomiminister, handelsminister och minister utan portfölj 1962-79. 

Danska efternamn
Danska släkter